Субре́ () — город на юго-западе Кот-д’Ивуара, на территории области Ба-Сассандра. Административный центр одноимённого департамента.

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на левом берегу реки Сасандра, на расстоянии приблизительно 180 километров к юго-западу от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 140 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 110 794 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики Субре составляет сельское хозяйство. Главными продуктами городского экспорта являются какао и кофе.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Ганьоа.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара